Glockenborn steht für:
 Glockenborn bei Bründersen, Naturschutzgebiet in Nordhessen (Landkreis Kassel)
 Glockenborn (Wefensleben), Quelle in Sachsen-Anhalt
Siehe auch:
 Glockenbrunnen